Кучин може бити:

 Кучин, насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Кучин (Бардјејов), насеље у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република
 Кучин (Вранов на Топлој), насеље у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република